Arsen Harutjunjan ist der Name folgender Personen:

* Arsen Harutjunjan (Skirennläufer) (* 1968), armenischer Skirennläufer
 Arsen Harutjunjan (Ringer) (* 1999), armenischer Ringer